Ray Collins kan åsyfta:

Ray Collins (skådespelare) (1889-1965)
Ray Collins (basebollspelare) (1887-1970)
Ray Collins (musiker) (1936-2012) (medlem i The Mothers of Invention)
Ray Collins (tecknare)